Alpen Cup w skokach narciarskich 2005/2006 – szesnasta edycja tego pucharu rozpoczęła się w Kranju 10 września 2005 roku, a zakończyła się w Eisenerz 11 marca.

Cały cykl zwyciężył reprezentant Austrii Mario Innauer. Na drugiej pozycji sklasyfikowany został jego rodak Arthur Pauli. Trzecie miejsce w klasyfikacji końcowej zajął Thomas Thurnbichler. Sklasyfikowano sześćdziesięciu jeden zawodników z sześciu krajów alpejskich.

Reprezentacja Austrii zgromadziła najwięcej punktów w klasyfikacji drużynowej. Na drugim miejscu uplasowali się Słoweńcy, a na trzecim reprezentacja Niemiec.

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 

 

Alpen Cup w skokach narciarskich
2005 w sportach zimowych
2005 w Europie
2006 w sportach zimowych
2006 w Europie